Лазаревац може бити:

 Лазаревац, град и седиште општине у општини Лазаревац у Граду Београду,
 Лазаревац (Крушевац), насељено место града Крушевца, Расински округ, 
 Лазаревац (Блаце), насељено место у општини Блаце у Топличком округу.